Erotylinae  — подсемейство жесткокрылых их семейства жуков-грибовиков.

Систематика 

 Триба: Dacnini Gistel, 1856
 Роды: Combocerus — Dacne — Xestus
 Триба: Encaustini Crotch, 1876
 Роды: Aulacochilus — Encaustes — Linodesmus 
 Триба: Erotylini Latreille, 1802
 Роды: Aegithus — Bacis — Brachysphaenus — Coccimorphus — Cyclomorphus — Cypherotylus — Cytorea — Dichomorpha — Erotylus — Euphanistes — Eurycardius — Homeotelus — Micrerotylus — Perithonius — Phricobacis — Plastococcus — Prepopharus — Priotelus — Rhynchothonius — Scaphengis — Scaphidomorphus — Sphenoxus — Tapinotarsus — Thonius — Zonarius
 Триба: Languriini Crotch, 1873
 Роды: Languria — Leucohimatium
Триба: Megalodacnini Sen Gupta, 1970
 Роды: Antillengis - Megalodacne
 Триба: Tritomini Curtis, 1834
 Рода: Altisessor — Cubyrus — Epytus — Hirsutotriplax — Ischyrus — Lybanodes — Mycotretus — Notaepytus — Pseudischyrus — Triplax — Tritoma

См. также 
 Gibbifer californicus
 Ischyrus quadripunctatus

Примечания 

Грибовики
Подсемейства насекомых